Gordian steht für:
 Gordian (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Lebensmitteltechnologie (1895–2003)

Personen:
 Gordian I. (um 159–238), römischer Kaiser
 Gordian II. (um 192–238), Sohn und Mitkaiser Gordians I.
 Gordian III. (225–244), römischer Kaiser
 Lucie Gordian (1918–2000), österreichische Schwimmerin
 Robert Gordian (1938–2017), deutscher Schriftsteller und Dramaturg

Siehe auch:
 Gordianus
 Gordion
 Gordios (Begriffsklärung)